Baranowicze – miasto w obwodzie brzeskim, siedziba rejonu baranowickiego Białorusi
 Baranowicze – dzielnica Grodna
Baranowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.